Numele Gafton se poate referi la:

 Alexandru Gafton (n. 1966) - lingvist și filolog
 Iosif Gafton (1896-1984) - episcop ortodox
 Marcel Gafton (1925-1987) - poet și traducător